Ogloblinia (kevers), een geslacht van kevers
Ogloblinia (hooiwagens), een geslacht van hooiwagens